Plaats in Indonesië
 Kuncen (Ceper), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Kuncen (Mejayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Kuncen (Padangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Kuncen (Taman), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java